Chartres puede hacer referencia a:
 Chartres, Francia; o
 a Chartres (islas Malvinas).